België
 Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, Brussel
Rusland
 Sint-Michaëlskathedraal (Izjevsk), Rusland
 Aartsengel Michaëlkathedraal (Lomonosov), Rusland
 Aartsengel Michaëlkathedraal (Moskou), Rusland
 Aartsengel Michaëlkathedraal (Nizjni Novgorod), Rusland
 Aartsengel Michaëlkathedraal (Oral), Rusland
 Aartsengel Michaëlkathedraal (Sotsji), Rusland
Wit-Rusland
 Aartsengel Michaëlkathedraal (Mazyr), Wit-Rusland

Zie ook
 Sint-Michaëlskerk (doorverwijspagina)

Michael